Ла Истла има више значења:

 Ла Истла (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Истла (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику